Bulgarien ( []) steht für:
 Bulgarien, einen Staat in Südosteuropa
 Fürstentum Bulgarien, ein ehemaliges Fürstentum in Südosteuropa
 Königreich Bulgarien, ein ehemaliges Königreich in Südosteuropa
 Volksrepublik Bulgarien, eine ehemalige kommunistische Volksrepublik
 Bulgarien (byzantinisches Thema), einem byzantinischen Verwaltungsdistrikt
 Bulgarien-Mediengruppe, eine bulgarische Mediengruppe 

Siehe auch:
 Bulgaria
 Bulgarian Air Charter

 Bulgarien-Rundfahrt
 Bulgariendeutsche
 Bulgarisches Großreich
 Erstes Bulgarisches Reich
 Großbulgarisches Reich
 Protobulgaren
 Westbulgarisches Reich
 Wolgabulgaren
 Zweites Bulgarisches Reich